

Geografia

 Casar de Cáceres – comune situato nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Casar de Palomero – comune situato nella comunità autonoma dell'Estremadura
 El Casar de Escalona – comune situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

 Casar – comune della Carolina del Nord

Persone 
 Amira Casar – attrice francese
 Sandy Casar – ciclista francese